Ганс Карл Август Бёк-Беренс (; 27 ноября 1898 — 13 февраля 1955) — немецкий военачальник, генерал-лейтенант вермахта, командующий 32-й пехотной дивизией и 50-м армейским корпусом во время Второй мировой войны. Кавалер Рыцарского креста Железного креста, высшего ордена нацистской Германии. Взят в плен советскими войсками в мае 1945 года. Скончался 13 февраля 1955 года в лагере для военнопленных Войково, недалеко от Иванова.

Награды 

 Железный крест (1914)
 2-го класса (11 мая 1915)
 1-го класса (19 апреля 1916)
 Нагрудный знак «За ранение» (1914)
 в чёрном
 Почётный крест ветерана войны (26 января 1935)
 Железный крест (1939)
 2-го класса (18 сентября 1939)
 1-го класса (1 октября 1939)
 Медаль «За зимнюю кампанию на Востоке 1941/42» (30 июля 1942)
 Немецкий крест
 в золоте (30 января 1943)
 Рыцарский крест Железного креста (9 декабря 1944)
 Упомянут в Вермахтберихте (6 ноября 1944)
 Манжетная лента «Курляндия»

Литература

Ссылки 
 Бек-Беренс на сайте «TracesOfWar» 
 Бек-Беренс на сайте «Ritterkreuztraeger 1939—1945»

Родившиеся в Баварии
Генерал-лейтенанты (вермахт)
Упомянутые в вермахтберихте
Военнопленные Германии
Умершие в местах лишения свободы